Calcott – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Calcott – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Calcott's Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Calcot – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire